Plaats in Indonesië
 Tembung (Medan Tembung), een plaats in het bestuurlijke gebied Medan in de provincie Noord-Sumatra
 Tembung (Percut Sei Tuan), een plaats in het bestuurlijke gebied Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra